Ка-60 (В-60 или «Касатка») — проект советского/российского среднего многоцелевого военного вертолёта, предназначенного для воздушного патрулирования, ведения поисково-спасательных работ, эвакуации раненых, обучения лётного состава, перевозки и десантирования живой силы и вооружения, а также для ведения воздушной разведки и выдачи целеуказания группам ударных вертолётов на поле боя.

В дальнейшем проект получил развитие в виде гражданского многоцелевого вертолёта Ка-62, который предполагается производить на предприятиях холдинга «Вертолёты России», в том числе и для нужд Минобороны России.

История 
ОКБ им. Н. И. Камова начало разрабатывать этот вертолёт в 1984 году, когда основу парка средних военно-транспортных вертолётов ВВС и гражданской авиации составляли различные модификации Ми-8, которых к тому времени было уже немало. Несмотря на то, что данные вертолёты получили очень широкое распространение и в Вооружённых Силах, и в народном хозяйстве СССР, они были не очень рентабельными в связи с их большой для своего класса грузоподъёмностью (4 тонны). До этого перевозка большей части грузов массой примерно 2 тонны осуществлялась вертолётами Ми-4. После их снятия с производства, парки винтокрылой техники остро нуждались в вертолётах такого типа. Новый вертолёт, сначала получивший обозначение В-60, и в первую очередь предназначавшийся именно для замены Ми-4, первоначально имел традиционную для ОКБ «Камов» соосную схему. К одновинтовой схеме на В-60 разработчики вертолёта перешли с целью добиться увеличения максимальной скорости полёта при той же силовой установке.

Ещё одним назначением В-60 могло стать его использование в качестве разведывательного вертолёта-целеуказателя — носителя специализированного оптико-электронного и радиолокационного комплекса, предназначенного для ведения разведки на поле боя, выдачи целеуказания и обеспечения групповых действий ударных вертолётов Ка-50 (впоследствии данный вариант получил обозначение Ка-60Р). Однако события конца  —  годов сначала затормозили, а затем полностью остановили программу создания нового варианта вертолёта, в связи с чем в ОКБ им. Н. И. Камова было принято решение о переносе комплекса разведки и целеуказания на новую разработку — Ка-52, созданную в первой половине  годов на основе Ка-50, и которая могла быть использована не только как «командирская» машина, но и как ударный вертолёт, способный вести самостоятельные боевые действия, в том числе ночью и при сложных метеоусловиях.

В 1984 году машина получила правительственную поддержку, и тогда же были начаты работы касательно её облика. Палубный вариант В-60 (предназначавшийся для замены в ВМФ вертолёта разведки и целеуказания Ка-25РЦ, и впоследствии получивший обозначение Ка-60К) был проработан в 1988 году. В  был готов эскизный проект вертолёта В-60, получившего обозначение Ка-60.

На протяжении всего периода существования проекта Ка-60, вертолёт неоднократно подвергался доработкам, однако разработчикам так и не удалось довести до заданного уровня надёжности его трансмиссию, а также двигатели РД-600В. Летом 2010 года Министерство обороны Российской Федерации принимает решение о прекращении финансирования программы вертолёта Ка-60. Тем не менее, Минобороны России в перспективе планирует закупать «милитаризованную» версию вертолёта Ка-62 для нужд Вооружённых Сил Российской Федерации.

Конструкция 

Ка-60 — первый вертолёт ОКБ им. Камова, выполненный по одновинтовой схеме с четырёхлопастным несущим и одиннадцатилопастным рулевым (типа «фенестрон») винтами. Для вертолёта были специально спроектированы и установлены новые двигатели РД-600В производства НПО «Сатурн». Главный вертолётный редуктор и редуктор рулевого винта были разработаны и произведены «ОКБ Моторостроения» (город Воронеж). Все готовые комплектующие и системы только российского производства.

Ка-60 имеет убирающиеся шасси, и обладает специальным радиопоглощающим покрытием планера, что в первую очередь способствует снижению радиолокационной заметности вертолёта во многих диапазонах частот.

Данный тип вертолётов оборудован энергопоглощающими креслами  разработки НПП «Звезда», а также энергопоглощающими шасси, обеспечивающими спасение экипажа и десанта при аварийной посадке с вертикальной скоростью до

Испытания 
Первый лётный экземпляр Ка-60 (бортовой № 601) строился на опытном производстве разработчика (ОАО «Камов»). Совершил свой первый полёт 10 декабря 1998 года.

Второй Ка-60 (бортовой № 602) начинал строиться на Луховицком машиностроительном заводе, входящим в состав МАПО Российской самолётостроительной корпорации «МиГ», где планировалось развернуть серийное производство вертолётов  Однако, в первую очередь из-за отсутствия государственного финансирования, вертолёт там достроен не был. Его достройка и подготовка к лётным испытаниям в дальнейшем проводилась на опытном производстве ОАО «Камов». Испытания второй машины начались в 2007 году.

Происшествия 
23 июня 2010 года, в ходе контрольного облёта вертолёта после полугодового простоя, второй лётный экземпляр Ка-60 (бортовой № 602) был разрушен при аварийной посадке между городами Дзержинский и Котельники в Люберецком районе Подмосковья. Экипаж вертолёта — лётчики-испытатели ОАО «Камов» А. С. Папай и А. К. Смирнов, остались живы, однако получили множественные травмы и были эвакуированы вертолётом Ми-8 в горбольницу № 36 города Москвы.

Варианты 
 Ка-62 — гражданская модификация многоцелевого вертолёта. В 2013 годах планировалось выпустить опытную партию из  машин на заводе «Прогресс». Серийное производство Ка-62 и военной модификации Ка-60 планировалось начать на Улан-Удэнском авиационном заводе, в кооперации с Арсеньевским авиационным заводом «Прогресс».

Лётно-технические характеристики

Сравнение современных гражданских вертолётов КБ Камова

Изображения

См. также 
 HAL Dhruv
 Aérospatiale AS.365 Dauphin

 AgustaWestland AW139
 Bell 430
 Sikorsky S-76 Spirit

Примечания

Литература 
 
 

Вертолёты Ка
Военно-транспортные вертолёты
Появились в 1998 году в России